McElwee ist der Familienname folgender Personen:
 Lee McElwee (1894–1957), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bob McElwee (* 1935), NFL-Schiedsrichter
 Tom McElwee (1957–1981), nordirischer Terrorist